Fuciliere était le nom d'un destroyer de la marine italienne et peut faire référence à :
 Fuciliere (1910), un destroyer de classe Soldato lancé en 1910 et mis au rebut en 1932.
 Fuciliere (1938), un destroyer de classe Soldati lancé en 1938, radié en 1950 cédé à l'Union soviétique et démoli en 1960.